Fi o fi pueden referirse a:

Lugares 

 Islas Malvinas, un territorio británico de ultramar en inglés
 Finlandia (código de país ISO FI)
 Idioma finés (código ISO 639 alpha-2 "fi")
 .fi, dominio de alto nivel de Finlandia
 Provincia de Florencia, Italia

Artes, entretenimiento y medios de comunicación 

 Fi (serie de televisión), una serie de televisión turca de Internet de 2017

 Fi, un personaje en el videojuego de 2011 The Legend of Zelda: Skyward Sword

 Fi, el tono equivalente al cuarto grado de escala levantó medio paso, en el método de educación musical Solfeo

Empresas y organizaciones 

 Iniciativa Feminista (Suecia), un partido político

 Finansinspektionen, la Autoridad de Supervisión Financiera en Suecia

 Forza Italia, un partido político italiano

 Fourth International, una organización comunista internacional

 Franciscans International, una ONG de las Naciones Unidas

 Freudenthal Institute, un instituto de investigación que forma parte de la Universidad de Utrecht

 Front de l'Indépendance, una organización de resistencia belga en la Segunda Guerra Mundial

 Icelandair (código FI de la IATA, del antiguo nombre de la empresa Flugfélag Íslands)

 La France Insoumise, un partido político francés

 Institución Financiera, establecimiento que se centra en el sector financiero y/o monetario

Tecnología 

 fi, un comando de scripting en el shell bourne y sus derivados
 Fast Infoset, un estándar para la codificación de infoconjuntos XML binarios
 Inyección de combustible, un sistema para introducir combustible en motores de combustión interna
 Alta fidelidad (desambiguación) (hi-fi)
 Lo-fi (música)
 Google Fi, una red virtual móvil operada por Google

Otros usos 

 fi (fi), una ligadura tipográfica

 Incontinencia fecal, en inglés

Véase también 

 FIE
 Φ, una letra del alfabeto griego